Saint-Florentin (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Florentin (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym